Corelli ou Correlli est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 
 est un nom de famille notamment porté par :
 Arcangelo Corelli (1653-1713), violoniste et compositeur italien ;
 Franco Corelli (1921-2003), ténor italien ;
 Marie Corelli (1855-1924), écrivain britannique ;

Titres 

 La Mandoline du capitaine Corelli, un roman de Louis de Bernières ;
 Capitaine Corelli (2001), un film tiré du roman La Mandoline du capitaine Corelli ;
 , série télévisée australienne.

Patronyme italien